

Ім'я 

 Еммілу Гаріс (, 2 квітня 1947, Бірмінгем, штат Алабама, США) — американська співачка, авторка пісень, гітаристка музики кантрі.
 Гаріс Ганджич — боснійський футболіст.
 Гаріс Сеферович — швейцарський футболіст.
 Гаріс Дулевич — боснійський футболіст.

Топоніми 

 Гаріс — селище, розташоване у провінції Салфіт, Палестинська національна адміністрація.

Див. також 
 Гарріс